— японский футболист, полузащитник клуба «Нагоя Грампус». Выступал в сборной Японии.

Клубная карьера 
Какитани с 4-х лет начал тренироваться в детской команде «Сересо Осаки». В 2006 году в возрасте 16 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с родным клубом, став самым молодым игроком с которым когда-либо «Сересо Осака» заключала подобный контракт. Первый свой матч в Джей-лиге Какитани сыграл 26 ноября 2006 года. Он также тренировался вместе с юношескими командами английского «Арсенала» и итальянского «Интера».

Какитани поступил в электронную школу (e-School) гуманитарных наук при Университете Васэда в 2008 году.

Какитани был отдан в аренду клубу «Токусима Вортис» 18 июня 2009 года, из которой вернулся в «Сересо Осаку» в 2012 году.

Карьера в сборной 
Какитани был назван самым ценным игроком Чемпионат Азии по футболу 2006 среди юношей до 17 лет, в котором забив 4 гола, внёс существенный вклад в завоевание Японией титула чемпиона.

Какитани также дважды отличился на Чемпионате мира среди юношеских команд 2007 в Южной Корее. В матче против юношеской сборной Франции Какитани забил эффектный гол со средней линии.

Какитани дебютировал в составе главной сборной Японии на Кубке Восточной Азии по футболу 2013. Он впервые сыграл в её составе против сборной Китая, сумев в первой же игре и отличиться на 59-й минуте. Затем он дважды отличился в матче со сборной Южной Кореи, принеся Японии победу со счётом 2-1. Эти 3 мяча сделали Какитани лучшим бомбардиром сборной Японии на том турнире.

Достижения 
 Япония
 Чемпионат Азии по футболу (юноши до 17 лет) (1) : 2006
 Кубок Восточной Азии (1) : 2013

Статистика

Клубная

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Yoichiro Kakitani — Официальный сайт «Сересо Осаки»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Токусима Вортис»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»